drobik – rodzaj porostów
 Marian Drobik – pułkownik Wojska Polskiego